Leigh kan syfta på:

 Leigh (efternamn) - ett engelskt efternamn
 Leigh, Dorset - en ort i Dorset, England
 Leigh, Devon - en ort i Devon, England
 Leigh, Gloucestershire - en ort och civil parish i Gloucestershire, England
 Leigh, Greater Manchester - en ort i Greater Manchester, England
 Leigh, Kent - en ort och civil parish i Kent, England
 Leigh, North Dorset - en ort i North Dorset, Dorset, England
 Leigh, Shropshire - en ort i Shropshire (distrikt) Shropshire, England
 Leigh, Staffordshire - en ort och civil parish i Staffordshire, England
 Leigh, Surrey - en ort och civil parish i Surrey, England
 Leigh, Wiltshire - en ort och civil parish i Wiltshire, England
 Leigh, Worcestershire - en ort och civil parish i Worcestershire, England
 Leigh-on-Sea - en ort och civil parish i Essex, England
 Leigh-on-Mendip - en ort och civil parish i Somerset, England